In 1918/19 werd het dertiende voetbalkampioenschap gespeeld dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond.

KV Victoria/ Hamburg 88, een tijdelijke fusie tussen Victoria Hamburg en Hamburger FC 1888, werd kampioen, er was geen verdere eindronde om de Duitse landstitel.

Deelnemers aan de eindronde

Eindronde

Eerste Voorronde

Tweede voorronde

Kwartfinale

Het is niet duidelijk waarom Union Altona aan de eindronde meedeed aangezien ze slechts derde in de competitie eindigden. Het is mogelijk dat dit enkel een oefenwedstrijd was.

Halve Finale

Finale

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Noord-Duitse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1918/19